Amethystos o Amatista es conocida en la mitoligia griega como un antídoto para la ebriedad por esto se hacían copas de este mineral para cuando bebieran no sufrieran en efecto de la ebriedad.

También es conocido por un historia romántica la cual dice que Dionisio dios del vino se enamoro de una joven llamada Amatista (Amethystos) este la pretendía pero la joven quería conservarse casta y pura, este en su pesar acudió por ayuda a Artemisa diosa de la casa y virginidad ella al escuchar sus quejas convirtió a la joven en un cristal blanco y puro  Dionisio al ver esto en su cólera derramo su vino en este convirtiéndolo en un cristal morado lo que conocemos hoy en día

Mitología griega